Caradrina extima är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1865. Caradrina extima ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
extima